Die Bredeney Open 2015 waren ein Tennisturnier für Damen in Essen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 8. bis 14. Juni 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Essen